Cambel bzw. Çambel ist der Familienname folgender Personen:

 Bohuslav Cambel (1919–2006), slowakischer Geologe und Hochschullehrer
 Halet Çambel (1916–2014), türkische Archäologin